Slüter (niederdeutsch für Schlüter) ist der Familienname von

 Joachim Slüter (1490–1532), Reformator

 einer Hamburger Ratsfamilie
 Severin Slüter (1571–1648), Hauptpastor
 Johann Slüter (1616–1686), Bürgermeister
 Severin Walther Slüter (1646–1697), Theologe, Pastor und Generalsuperintendent
 Matthäus Slüter (1648–1719), Ratsherr